«Игра с огнём» () — драматический фильм Филлипа Нойса. Главные роли сыграли Тим Роббинс и Дерек Люк. Премьера в США состоялась 27 октября 2006 года.

Сюжет 
Патрика Чамуссо ложно обвиняют в террористической атаке, совершённой в Южной Африке. В ответ на это он вступает в Умконто ве сизве и борется против апартеида.

В ролях

Критика 
Фильм получил преимущественно положительные отзывы кинокритиков. На Rotten Tomatoes у него 75 % «свежести» на основе 146 рецензий. На Metacritic 62 балла из 100 на основе 32 рецензий.

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы о холодной войне
Фильмы о терроризме